Le mot tendance peut avoir différentes signification selon le domaine dans lequel il s'applique :

Sciences 
 une tendance mathématique correspond à  ;

 en statistique une tendance centrale est le point autour duquel sont, plus ou moins, regroupées les différentes valeurs d'une variable quantitative mesurées dans un échantillon ou issues d'une population ;

 Tendance : une notion de sociologie et psychologie sociale voisine celle de mode et souvent liée à des phénomènes d'imitation. Par exemple, en habillement, la mode désigne la manière de se vêtir, propre à une époque ou à une région ;

 Tendance : en psychologie, C'est toute affectivité en puissance. Elle est une fonction psychologique orientée vers un sens défini. Le mot tendance présuppose une tension de l'être vivant en direction d'un objet. Le mot tendance est employé par les psychologues pour désigner un penchant finalisé et chargé d'affectivité. Et c'est une forme appétitive ou aversive de direction affective des comportements.

Philosophie 
En Philosophie: Plusieurs philosophes ont classifié la tendance en 3 groupes: 
 Les tendances égoïstes comme l'affirme la Roche Foucauld et c'est l'amour de soi et toutes choses pour soi. 
 Les tendances altruistes comme l'affirme Pradines (La vraie tendance est une tendance vers et non une tendance à), et c'est aimer l'autre, et les tendances idéales comme l'amour du beau, l'amour du bien et l'amour du vrai.
 Théodule Ribot considère que la tendance est une résultante mécanique, un mouvement à l'état naissant. 
 .

Variétés 
 Tendance : un album d'Amanda Lear sorti en 2003.
 Tendances : un album de Sheila sorti en 1988.

Économie 
 Tendance : une notion en économie ;
 Tendance boursière : désigne le sens d'évolution des cours sur les marchés d'actifs financiers (marché haussier, marché baissier). Cette notion a des similitudes avec celle de tendance en économie  ;
 Tendance conjoncturelle, liée aux cycles économiques.

Politique 
 Tendance politique, droit de tendance

Syndicats 
 Plusieurs sensibilité de l'UNEF-ID portent ou ont porté le nom Tendance :
 Tendance syndicaliste autogestionnaire reconstruction syndicale
 Tendance indépendance et action.
 Tendance s'entraider.
 Tendance indépendance et démocratie.
 Tendance syndicale.
 Tendance refondation syndicale.
 Tendance pour l’unité syndicale.
 Tendance unité par l'indépendance.
 Tendance pour une Unef unitaire et démocratique.
 Tendance Villetaneuse.
 Tendance reconstruction syndicale.
 Tendance majorité nationale.
 Tendance tous ensemble.
 Tendance reconstruire.
 Autres tendances politiques ou syndicales :
 Tendance syndicaliste autogestionnaire, ancienne tendance du Mouvement d'action syndicale.
 Tendance marxiste internationale, internationale marxiste de filiation trotskiste.
 Émancipation - tendance intersyndicale, tendance intersyndicale révolutionnaire.
 Tendance Johnson-Forest, courant de la gauche radicale américaine.

Autres 
 Tendance floue, collectif de photographes créé en 1991.
 Si la tendance se maintient, mini-série humoristique québécoise en cinq épisodes (2001).

Notes et références

Voir aussi